Berndshausen ist der Name

 eines Ortsteils der Gemeinde Knüllwald, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen; siehe Berndshausen
 eines Weilers in der Kreisstadt Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bernshausen